«Обрадойро» (), также известен как «Блюсенс Монбус» — испанский баскетбольный клуб из города Сантьяго-де-Компостела, Галисия, выступающий в чемпионате Испании по баскетболу.

История клуба 
Долгое время клуб выступал во втором дивизионе Испании, в сезоне 2009/10 вернулся в АБК Лигу. Команда заняла место «Мурсии», которая по решению Верховного Суда Испании лишилась своего места. Команда плохо провела второй круг чемпионата, проиграв 17 матчей при одной победе и вновь лишилась места в высшем дивизионе. Сезон 2010-11 во второй лиге вновь был удачным для «Обрадойро», она заняла второе место и вновь вернулась в элитный дивизион.

Спонсорские названия 

 Обрадойро (1970—2009)
 Хакобео Блюсенс (2009—2010)
 Блюсенс Монбус (2010—2013)
 Рио Натура Монбус (2013—2014)
 Рио Натура Монбус Обрадойро (2014— )

Состав

Изъятые из обращения номера 

 4  Бернард Хопкинс, форвард, 2010—2012
 15  Ориоль Хуньент, центр, 2009, 2010—2014

Текущий состав

Известные игроки 
  Ненад Дедович
  Костас Василиадис
  Марк Джексон
  Пол Дэвис
  Джеремайя Мэсси
  Милт Паласио
  Сала Межри

Достижения 
 Обладатель Кубка Галисии : (3) : 2010, 2011, 2012
 Обладатель Кубка второго дивизиона Испании : (1) : 2011

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Баскетбольные клубы Испании
Спорт в Сантьяго-де-Компостела
Баскетбол в Галисии